Alamito bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Alamito (New Mexico), im Mora County
 Alamito (Texas), im Karnes County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Alamito Wash, Fließgewässer im Pima County, Arizona
 Cañada del Alamito (Gallinas River), Fließgewässer in New Mexico
 North Fork Alamito Creek, Fließgewässer im Presidio County, Texas
 South Fork Alamito Creek, Fließgewässer im Presidio County, Texas
 Alamito Picnic Area, Park im De Baca County, New Mexico

Siehe auch:
 Alamito Arroyo
 Alamito Creek
 Arroyo Alamito